Patty Smith :
 Patti Smith (1946-), une chanteuse et musicienne de rock, poète, peintre et photographe américaine,
 Patty Smyth (1957-), une chanteuse américaine.

Voir aussi